Dar'a o riu Draa al Marroc
 Dar'a o Regió del Draa, regió històrica marroquina